Кучарас има више значења:

 Кучарас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кучарас, Тереро (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кучарас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику